"Papinho" é um single oficial da carreira da cantora pop brasileira Kelly Key, sendo o terceiro lançado em seu terceiro álbum em estúdio, o homônio Kelly Key. Lançada oficialmente em 5 de dezembro de 2005, a canção foi composta por Andinho e Umberto Tavares.

Divulgação e Desempenho 
Papinho foi pouco executada pelas rádios, devido à rotação ainda de sua antecessora Barbie Girl, além de ser considerada demasiadamente infanto-juvenil, ficando fora das quarenta mais tocadas e sendo o pior desempenho de um single de Kelly Key até o momento. A canção ser apresentada em alguns programas de TVs como Programa da Hebe, Raul Gil e Sabadaço, porém as apresentações não ajudaram para que a canção tomasse grandes proporções nas rádios.

Recepção e Crítica 
A canção recebeu críticas negativas. O Jornal Agora declarou que Kelly Key estaria perdendo o público jovem que conquistou para se arriscar em uma carreira direcionada ao público infantojuvenil incerto e declarou que o single seria o pior do álbum, tal qual de toda carreira. O jornalista Bruno Boo do site Junkebox disse que Kelly Key estaria entrando nas "trevas, fazendo músicas idiotas voltadas ao público infantil, contrastando com seu visual mulherão e, desse jeito, desvalorizando - ainda mais - o pop brasileiro".

Canções gravadas por Kelly Key
Singles de 2005
Canções de música pop
Canções com temática feminista